Aricia kan syfta på:
 Det latinska namnet på staden Ariccia i Italien
 Aricia (maskar), ett släkte ringmaskar
 Aricia (fjärilar), ett släkte blåvingar